ECCP ist die Abkürzung für:

 Eminent Chinese of the Ch'ing Period, biographisches Nachschlagewerk für die Zeit der Qing-Dynastie
 European Climate Change Programme, siehe Europäisches Programm für den Klimaschutz 

Abkürzung